MST puede referirse a:

 El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, movimiento campesino del .
 El Movimiento Socialista de los Trabajadores, un partido político trotskista de .
 El Movimiento Socialista de Trabajadores, un partido socialista de .
 Mountain Standard Time (hora estándar de las montañas), UTC-7.
 Método sintotérmico.